

Događaji 
 Peloponeski rat,  pomorska bitka kod Abida između Atene i Sparte

Rođenja

Smrti